Coupe de France is het bekertoernooi in het Franse voetbal. Het toernooi wordt sinds het seizoen 1917/18 gespeeld en iedere bij de FFF aangesloten club mag meedoen, inclusief de clubs uit de Franse overzeese departementen. In het seizoen 2012/13 nam er een recordaantal van 7.656 clubteams deel.

De in de Tweede Wereldoorlog gehouden toernooien hadden minder belang en waren anders opgezet.

In 1992 was er geen finale. Vlak voor de halve finale tussen SEC Bastia en Olympique Marseille hield een tijdelijke tribune het niet meer in het Stade Furiani. Hierbij verloren 19 mensen het leven en raakten 2200 mensen gewond. De wedstrijd werd niet meer gespeeld. De winnaar van de andere halve finale, AS Monaco, werd benoemd om in de Europacup II mee te spelen, maar niet tot winnaar van het bekertoernooi.

Belgen en Nederlanders in de finale
Elf Belgen (tien voetballers en één trainer) en elf Nederlanders waren betrokken bij één of twee finales van de Coupe de France.

Finales

 * 1943-1944 werd er tijdens het Vichy-bewind niet in clubverband gespeeld, maar door regionale bondsteams